Wijn ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Wijn (1934–2022), niederländischer klassischer Pianist und Musikpädagoge
 Jan Willem Wijn (1891–1965), niederländischer Offizier und Historiker
 Joop Wijn (* 1969), niederländischer Politiker (CDA)
 Piet Wijn (1929–2010), niederländischer Cartoonist
 Sander de Wijn (* 1990), niederländischer Hockeyspieler